Вячеслав Хаменович Гиззатов (;  9 апреля 1942, Западно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР — 29 сентября 2021) — казахстанский государственный деятель, дипломат.

Биография 
В 1964 году окончил Саратовский юридический институт по специальности юрист-правовед.

1967—1970 — Высшая дипломатическая школа МИД СССР.

С августа 1970 года — третий секретарь МИД СССР.

С 1971 года — второй секретарь посольства СССР в Китае.

С декабря 1974 — старший научный сотрудник Института Дальнего Востока Академии наук СССР.

С 1978 по 1985 — работа в посольствах СССР в Финляндии и Лаосе.

С 1985 года — первый секретарь МИД СССР, затем советник МИД СССР, МИД РФ.

С мая 1992 года — советник министра иностранных дел Республики Казахстан, начальник управления стран Европы и Америки МИД РК.

С августа 1993 по 1996 — заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

С ноября 1996 по 2000 — посол Республики Казахстан в Исламской Республике Иран.

С августа 2000 по октябрь 2003 — посол Республики Казахстан в ФРГ.

С января 2004 по июль 2005 — посол Республики Казахстан в Туркменистане.

С апреля 2006 — начальник департамента демаркации государственной границы МИД Казахстана.

С января 2009 — личный представитель действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман.

Дополнительно 
Воинское звание — полковник запаса.

Владел казахским, русским, китайским и английским языками.

Награды 

 Медаль «Ерен еңбегі үшін»
 Юбилейная медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016)

Примечания 

ГИЗЗАТОВ Вячеслав Хаменович

Государственные деятели Казахстана
Послы Казахстана в Иране
Послы Казахстана в Германии
Послы Казахстана в Туркменистане
Выпускники Саратовской государственной юридической академии
Выпускники Дипломатической академии МИД РФ
Сотрудники Института Дальнего Востока РАН